Гражданска война във Византия може да се отнася за:

 Гражданска война във Византия (1321 – 1328)
 Византийска гражданска война (1341 – 1347)
 Гражданска война във Византия (1352 – 1357)
 Гражданска война във Византия (1376 – 1379)